Androïde, een mensachtige robot
 Android (besturingssysteem), een besturingssysteem voor mobiele telefoons en tabletapparaten
 Android (bordspel), een bordspel uit 2008
 Android (film), een sciencefictionfilm uit 1982
 Android Magazine, een Nederlands tijdschrift
 Android Saga, Dragon Ball Z
 Android 8
 Android 13
 Android 14
 Android 15
 Android 16
 Android 17 
 Android 18 
 Android 19
 Android 20